Formiggini - dinastia ebraica modenese di banchieri

Biografie
 Angelo Fortunato Formiggini – editore italiano
 Elia Formiggini –  banchiere, imprenditore e mercante italiano
 Laudadio Formiggini – banchiere, imprenditore e mercante italiano
 Mosè Formiggini – banchiere, imprenditore e politico italiano
 Cesare Lanzana Formiggini – imprenditore e vittima italiana della Shoah
 Manlio Formiggini- odontoiatra di Modena pioniere di impiantistica